De Koeweitse voetbalbeker 1995 (Emir Cup) was de 34ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 1 juni 1995 en eindigde op 12 juni 1995. Kazma SC won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis door Al-Arabi in de eindstrijd met 1–0 te verslaan.

Schema

1995
Bekervoetbal 1995